Bethany est le nom anglais de la ville biblique de Béthanie. Il s'agit également d'un prénom.

Toponymes 
Plusieurs villes américaines portent le nom de Bethany :
 Bethany (Connecticut)
 Bethany (Illinois) (village)
 Bethany (Indiana)
 Bethany (Missouri)
 Bethany (New York)
 Bethany (Oklahoma)
 Bethany (Pennsylvanie)
 Bethany (Virginie-Occidentale)

Fiction 
 Bethany, film américain de 2017.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis